Tarabai Mohite (±1675 - 1761), regentes van het Maratharijk in India, militair leider in de uitputtingsoorlog tegen de Mogols;
Tarabai Shinde (±1850 - ±1910), Indiaas feministe;
Tarabai Modak (1892 - 1973), Indiaas politica en maatschappelijk werkster;
Tarabai (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo.